John McGraw ist der Name folgender Personen:

* John McGraw (Politiker) (1850–1910), US-amerikanischer Politiker (Washington)
 John McGraw (Baseballspieler) (1873–1934), US-amerikanischer Baseballspieler